Rauchfuß ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Hermann Rauchfuß, Journalist
 Hans-Ulrich Rauchfuß (* 1950), Präsident des Schwäbischen Albvereins und des Deutschen Wanderverbands
 Hildegard Maria Rauchfuß (1918–2000), deutsche Dichterin
 Lars Rauchfuß (* 1986), deutscher Politiker (SPD)
 Paul Rauchfuß (1902–1966), deutscher Lehrer, Musiker und Kulturfunktionär
 Peter Rauchfuß (1944–2016), deutscher Handballschiedsrichter und Schiedsrichterwart
 Wolfgang Rauchfuß (1931–2005), Minister der DDR

Siehe auch:
 Rauchfuss